Western Desert kan syfta på följande platser:

Australien 
 Västra öknen (Australien)

Egypten 

 Mersa Matruh (guvernement), 
 Libyska öknen, öken, 
 Western Desert (öken i Egypten), Al-Wadi al-Jadid,

Se även 
 Aş Şaḩrā’ al Gharbīyah

Robotskapade Egyptenförgreningar